Весело́вский (Весело́вская) — русская фамилия и топоним:

Известные носители 
 Веселовский, Авраам Павлович (1685—1783) — резидент Петра I в Вене.
 
 
 Веселовский, Андрей Андреевич (1862—1922) — русский генерал-майор, георгиевский кавалер
 Веселовский, Антоний Андреевич (1865—1939) — русский генерал-лейтенант (1915), участник Первой мировой войны, полный Георгиевский кавалер.
 Веселовский, Борис Борисович (1880—1954) — российский историк, экономист.
 Веселовский, Валентин Семёнович (1891 — не ранее 1920) — военный лётчик, Герой Первой мировой и Гражданской войны.
 Веселовский, Виктор Васильевич (1938—1992) — советский писатель-сатирик, журналист.
 Веселовский, Евгений Анисимович (1907—1964) — министр городского и сельского строительства РСФСР, председатель Совета народного хозяйства Мордовского экономического административного района в Саранске.
 
 Веселовский, Исаак Павлович (1690—1754) — русский дипломат и педагог, тайный советник.
 Веселовский, Зденек (1928—2006) — чешский зоолог; президент Ассоциации директоров зоопарков мира.
 
 Веселовский, Кшиштоф (Христофор; ? — 1637) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Веселовский, Людвиг Романович (1854—1892) — польский живописец.
 
 
 Веселовский, Павел Николаевич (1880—1942) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Веселовский, Пётр (Младший) (? — 1619) — государственный деятель Великого княжества Литовского
 Веселовский, Сергей Феофанович (1878 — ?) — инженер-экономист, один из организаторов сельскохозяйственной науки на Украине; зампредседателя УЦР, генконсул в РСФСР, профессор, ректор Киевского политехнического института (1920—1921), профессор Киевского сельскохозяйственного института.
 Веселовский, Степан Борисович (1876—1952) — историк, исследователь феодализма в России.
 Веселовский, Фёдор Павлович (около 1690 — после 1762) — дипломат, куратор Московского университета (1760)
 Веселовский, Юрий Алексеевич (1872—1919) — русский поэт, переводчик и критик. Сын А. Н. Веселовского.
 Веселовский, Ярослав Иванович (1881—1917) — русский общественный, политический и культурный деятель, публицист, писатель, переводчик.



Топоним 
 Веселовский — посёлок в Ясненском районе Оренбургской области России.
 Веселовский — хутор в Чертковском районе Ростовской области России.

См. также 
 Весёловский сельский совет